Саевский сельский совет () — входит в состав
Липоводолинского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Саи
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Саи 
 с. Антоненково 
 с. Голуби 
 с. Карпцы 
 с. Марьяновка 
 с. Нестеренки 
 с. Рудоман 
 с. Толстое

Примечания 

Местные советы (Липоводолинский район)